"She's All I Ever Had" () — второй сингл с мультиплатинового первого англоязычного альбома Рики Мартина Ricky Martin. Он был выпущен 15 июня 1999. Существует испаноязычная версия "Bella" ("Красивая").

Трек был написан Драко Розой, Джоном Секадой и Джорджем Норьегом и продюсирован двумя последними из них.

Отзывы
Согласно обзору Billboard: «Нет сомнений, что это восхитительная  баллада должна была выйти вторым синглом с альбома Ricky Martin. "Livin' la Vida Loca" определенно был всенародно разрекламирован, заслуженно продержавшись на верхушке чарта Billboard Hot 100, и следующий за ним сингл сделает из Мартина не только выдающегося поп-певца, но и станет настоящим событием. "She's All I Ever Had" – безусловный успех. В словах песни Мартин повествует о мужчине, который скучает по своей девушке, но он продолжает жить и дышать ради неё. Вокал Мартина мягкий и эмоциональный, что показывает разносторонность его голоса в сравнении с "La Vida," наряду с тем, что эта чувственная песня имеет смысл и сделана творчески». Рики Мартин  спел англоязычную версию "She's all I Ever Had" под фонограмму. Первоначальный певец, который исполнил песню на английском, до сих пор неизвестен.

Клип
Клип для сингла, где появилась Шарлотта Аянна был снят Нигель Диком в Лос-Анджелесе в июне 1999 г., а вышел в августе 1999.

Появление в чарте 
"Bella" держался на первой строке три недели подряд в Hot Latin Songs, а также на верхушке Latin Pop Songs семь недель подряд. Оригинальная англоязычная версия достигла пика на второй строке в Billboard Hot 100 в США, и на сорок-второй строке в годовом чарте 1999 г. Она была сертифицирована Золотой с продажами 500,000 копий.

"She's All I Ever Had" также достигла топ-10 в Канаде, Новой Зеландии и Финляндии. В Австралии сингл был сертифицирован Золотым.

Награды
На Latin Grammy Awards of 2000 испанская версия сингла "Bella" получила номинацию в категории «Лучшее Мужское Поп Вокальное Исполнение». Она также была номинирована на «Поп Трек Года» в Billboard Latin Music Awards. Клип выиграл «Ло Нуэстро»  в категории «Клип Года» и был номинирован на «Видео Года» в Imagen Awards.

Форматы и трек-листы 
Australian CD maxi-single
"She's All I Ever Had" (English Radio Edit) – 4:12
"She's All I Ever Had" (Pablo Flores Radio Edit - English) – 4:22
"She's All I Ever Had" (Pablo Flores Club Mix - English) – 10:14
"Bella" (Pablo Flores Club Dub - Spanish) – 7:00
"Livin' la Vida Loca" (Trackmasters Remix) – 3:46

European CD single
"She's All I Ever Had" (English Radio Edit) – 4:12
"She's All I Ever Had" (Pablo Flores Radio Edit - English) – 4:22

European CD maxi-single
"She's All I Ever Had" (English Radio Edit) – 4:12
"She's All I Ever Had" (Pablo Flores Radio Edit - English) – 4:22
"Bella" (Pablo Flores Club Mix - Spanglish) – 10:14
"She's All I Ever Had" (Pablo Flores Club Dub - English) – 7:00

US CD single
"She's All I Ever Had" - 4:55
"Bella" (Spanglish Radio Edit) - 4:12

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Рики Мартина
Поп-баллады
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records